Personen
 Jonathan Stark, voormalig Amerikaans tennisser
 Wolfgang Stark, Duits voetbalscheidsrechter
 Johannes Stark, Duits natuurkundige
 Wilhelm Anton Stärk, Oostenrijks componist en dirigent
 Jürgen Stark, Duits econoom
 Pete Stark, Amerikaans politicus
 Pete Stark, Amerikaans politicus
 Niklas Stark, Duits voetballer
 Paul Stark, Nederlands componist
 Archie Stark, voormalig Amerikaans en Schots voetballer
 Christopher Stark, Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Charles Stark Draper, Amerikaans wetenschapper
 Oskar Viktorovitsj Stark, Russisch admiraal

 Fictief figuur
 Howard Stark, strippersonage
 Huis Stark, fictieve familie in de boekenreeks Het Lied van IJs en Vuur
 Kapitein Stark, een personage uit de stripserie De Blauwbloezen

Plaats
 Stark (plaats), een plaats in Kansas
 Stark County (Ohio)
 Stark County (North Dakota)
 Stark County (Illinois)
 Stark City, een plaats in Missouri

Varia
 Charles Stark Draper Prize, een wetenschappelijke onderscheiding
 Stelling van Stark-Heegner
 Stark (film), een televisiefilm uit 1985
 Dean-Stark-apparaat